Siehdichum bezeichnet
Siehdichum, eine amtsangehörige Gemeinde im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
Siehdichum (Siehdichum), Wohnplatz der Gemeinde Siehdichum im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
Siehdichum (Penzlin), Ortsteil der Stadt Penzlin in Mecklenburg
Siehe auch:
 Sieh um Dich, eine Straße in Trier